Ulrich Pfisterer ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Pfisterer (Fußballspieler) (* 1951), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulrich Pfisterer (Kunsthistoriker) (* 1968), deutscher Kunsthistoriker